Municipio de Culver puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Culver (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Culver (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis